Chiesa di San Tomio a Follina
 Chiesa di San Tomio a Verona